Бюлент Уйгун (; род. 1 августа 1971, Адапазары) — турецкий футболист и футбольный тренер. Наиболее известен своей работой с турецким клубом «Сивасспор».

Карьера игрока

Клубная 
Бюлент Уйгун — воспитанник турецкого клуба «Сакарьяспор». В 1989 году он перешёл в команду Второй лиги «Коджаэлиспор», с которой в 1992 году вышел в Первую лигу. 23 августа того же года Уйгун дебютировал в главной турецкой лиге, выйдя в основном составе в домашнем поединке против «Кайсериспора». На 62-й минуте этого матча он забил гол, а спустя три минуты оформил дубль.

Летом 1993 года Бюлент Уйгун перешёл в «Фенербахче». С 22 голами он стал лучшим бомбардиром Первой лиги по итогам сезона 1993/94. В том чемпионате Уйгун сделал два покера и два хет-трика. В конце 1996 года он вернулся в «Коджаэлиспор», а в середине 1998 года стал футболистом «Дарданелспора». Впоследствии Уйгун выступал за «Трабзонспор», «Гёзтепе», «Зонгулдакспор», «Анадолу Ускюдар» и «Сивасспор».

В сборной 
27 октября 1993 года Бюлент Уйгун дебютировал в сборной Турции, выйдя в основном составе в домашнем матче с Польшей, проходившем в рамках отборочного турнира чемпионата мира 1994. Всего он за национальную сборную провёл 11 матчей и не забил ни одного гола.

Тренерская карьера 
Свою тренерскую карьеру Бюлент Уйгун начинал, возглавив в ноябре 2006 года «Сивасспор», проводивший в главной турецкой лиге лишь второй свой сезон в истории. В сезоне 2007/08 «Сивасспор» под его руководством произвёл сенсацию, выиграв первый круг чемпионата Турции, но в итоге занял лишь четвёртое место. В возрасте 36 лет Уйгун был признан тренером 2007 года в Турции и лучшим тренером Суперлиги 2007/08. В сезоне 2008/09 «Сивасспор» продолжил свои сенсационные выступления и долгое время считалось, что команда прервёт 25-летнюю гегемонию «Большой стамбульской тройки», но её настиг «Бешикташ» и оттеснил в итоге «Сивасспор» на второе место. Тренерские методы Уйгуна изучались на мировом уровне. Летом 2009 года «Сивасспор» потерял значительное количество игроков стартового состава, что привело к быстрому вылету из еврокубков и неудачам в национальном первенстве. 4 октября 2009 года Уйгун заявил о своём уходе из клуба. В сезоне 2010/11 он тренировал команды Суперлиги «Буджаспор» и «Эскишехирспор», а в сезоне 2012/13 — «Элязыгспор» и «Газиантепспор».

В 2013 году Бюлент Уйгун перебрался в Катар, где до 2016 года возглавлял местный «Умм-Салаль». Во второй половине сезона 2016/17 он вновь занимал пост главного тренера «Газиантепспора», игравшего тогда роль аутсайдера Суперлиги. В 2018 году Уйгун встал у руля катарского клуба «Аль-Гарафа».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль как игрока и тренера на mackolik.com

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Коджаэлиспор»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Дарданелспор»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Гёзтепе»
Игроки ФК «Зонгулдакспор»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Анадолу Ускюдар»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Сивасспор»
Тренеры ФК «Буджаспор»
Тренеры ФК «Эскишехирспор»
Тренеры ФК «Элязыгспор»
Тренеры ФК «Газиантепспор»
Тренеры ФК «Умм-Салаль»
Тренеры ФК «Османлыспор»
Тренеры ФК «Аль-Гарафа»
Тренеры ФК «Эр-Райян»
Тренеры ФК «Кайсериспор»
Тренеры ФК «Денизлиспор»
Тренеры ФК «Ризеспор»